Entertainment puede referirse a:
Entertainment (canción), una canción del 2013 de la banda francesa Phoenix de su quinto álbum de Bankrupt!.
Entertainment (película de 2015), una película estadounidense de drama de 2015 dirigida y producida por Rick Alverson.